Jasenice bezeichnet mehrere Ortschaften

 Jasenice, Gemeinde in der Gespanschaft Zadar, Kroatien; siehe Jasenice (Kroatien)
 Jasenice, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien; siehe Jasenice (Tschechien)
 Jasenice, früher Moravská Jasenice, Ortsteil von Lešná, Okres Vsetín, Tschechien; siehe Jasenice (Lešná)
 Jasenice, früher Valašská Jasenice, Ortsteil von Vsetín, Okres Vsetín, Tschechien